Chavannes puede referirse a: 

 Chavannes, comuna francesa situada en Cher.
 Chavannes, comuna francesa situada en Drôme.